Qian se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fanjun Qian
 Weijuan Qian
 Yi-yuan Qian